Der Axa Cup 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 27. Februar 2000 in London stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Mexiko-Stadt das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso gespielt, die wie das Turnier in London zur International Series Gold zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Niederländer Richard Krajicek, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. Stattdessen gewann der ungesetzte Schweizer Marc Rosset das Finale gegen den topgesetzten Russen Jewgeni Kafelnikow und damit den 14. Titel seiner Karriere sowie den ersten in dieser Saison.
Im Doppel siegte die an drei gesetzte südafrikanische Paarung David Adams und John-Laffnie de Jager, die damit die Nachfolge von Tim Henman und Greg Rusedski antraten. Henman verlor an der Seite seines Partners Jewgeni Kafelnikow im Viertelfinale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in London